Little Canada – osada w Anglii, w hrabstwie ceremonialnym South Yorkshire
 Little Canada – miasto w USA, w stanie Minnesota, w hrabstwie Ramsey